VDN peut désigner :

 un vin doux naturel
 La Voix du Nord, quotidien régional
 
 voie de dégagement nord, axe routier de la ville de Dakar au Sénégal
 de là, l'abréviation VDN désignant également le quartier construit à proximité de cet axe routier

Sigle de 3 caractères